Worbla steht für:

 einen Triebzug des Regionalverkehrs Bern–Solothurn, siehe RBS Be 4/10
 Worbla AG, einen ehemaligen Folienhersteller in Ittigen bei Bern; siehe Gurit Holding